Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Panay''' :

 L' est une canonnière de l'US Navy achetée à l'Espagne et utilisée entre  1889 et 1907 ;
 L' est une canonnière de l'US Navy lancée en 1927 ;
 L' est navire auxiliaire de l'US Navy, construit en 1921 et renommé  en 1943.

Voir aussi 
 

Panay